

Leonardo da Vinci 
 Leonardo da Vinci (1452-1519), polímata italià;

El codi Da Vinci 
 El codi Da Vinci/The Da Vinci Code (2003), novel·la de misteri de Dan Brown;
 El codi Da Vinci (2006), pel·lícula basada en la novel·la homònima;
 The Da Vinci Game, joc de taula basat en la novel·la;

Toponímia 
 Aeroport Leonardo da Vinci, de Roma.

Miscel·lània 
 Sistema Quirúrgic Da Vinci, robot utilitzat per a operacions mèdiques.
 Leonardo da Vinci (1914), cuirassat italià.